Молдавию на конкурсе песни Евровидение 2008 в первом полуфинале представила Geta Burlacu с песней «A Century of Love». Песня не прошла в финал, заняв 12 место и набрав 36 очков.

Национальный отбор 
Национальный отбор прошел 9 февраля. В равных долях в голосовании участвовали: 1) основное жюри; 2) телеголосвание; 3) специальная комиссия с канала TRM. Победила на отборе Жета Бурлаку с песней «A Century of Love».

Голосования 
В финал Молдова не прошла. В полуфинале Молдове самое большое (10) баллов дала

В полуфинале

В финале

Ссылки 
 Официальный сайт Евровидения 
 Молдавия на конкурсе песни Евровидение 2008 (esckaz.com)

Страны на «Евровидении-2008»